Сабінін — російське прізвище.
Відомі носії:
 Сабінін Димитрій Анатолійович — радянський ботанік, фізіолог рослин.
 Сабінін Лев Родіонович, насправді Теплинський Лев Родіонович — антрепренер, режисер і драматичний актор. Заслужений артист УРСР з 1941 року.
 Сабінін Михаїл Павлович (монах Геброн) — історик грузинської церкви.
 Сабінін Сергій Єгорович — російський правознавець, педагог, професор римського права (1906).
 Сабінін Юрій Давидович — український співак, народний артист УРСР.

Російські прізвища